All Cheerleaders Die (film 2001)
 All Cheerleaders Die (film 2013)